Saur steht für:

 Saur (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Saur (Unternehmen), französisches Unternehmen im Bereich des Wassermanagements
 Saur, afghanische Bezeichnung des zweiten Monats im iranischen Kalender, siehe Iranischer Kalender #Monatsnamen der iranischen Kalender
 Saur (Insel), Insel bei Java, Indonesien
 Saur 1, rumänisches Radpanzermodell
 K. G. Saur Verlag, deutscher Verlag
 Saurgebirge (auch Saur-Gebirge), Gebirgszug im südöstlichen Kasachstan und in der Volksrepublik China

SAUR steht als Abkürzung für:

 Société anonyme des usines Renault (auch S.A.U.R.), Name des Automobilherstellers Renault zwischen 1922 und 1945

Siehe auch:
 Sauer

Abkürzung